Küstensicherung bezeichnet die
Militärische Küstensicherung
Küstenwache, Polizeiliche Küstensicherung
Küstenschutz, wasserbauliche Küstensicherung